La rivière aux Pins est un hydronyme et toponyme courant au Canada dans la province du Québec.

Rivières 

 Petite rivière aux Pins, rivière de Saint-Gabriel-de-Valcartier sous-affluent du lac Saint-Joseph par la rivière aux Pins, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale ;
 Rivière aux Pins, affluent du lac Saint-Joseph à Fossambault-sur-le-Lac, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale ;
 Rivière aux Pins (rivière du Bois Blanc), affluent de la rivière du Bois Blanc, dans la municipalité de Maskinongé, Mauricie ;
 Rivière aux Pins (Boucherville), rivière de Boucherville, Montérégie ;
 Rivière aux Pins, rivière de Lac-au-Brochet et de Forestville affluent de la rivière Laval, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord ;
 Rivière aux Pins, rivière de Sainte-Brigitte-de-Laval affluent de la rivière Montmorency, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale ;
 Rivière aux Pins, rivière de Saint-Gilles affluent de la rivière Beaurivage, MRC de Lotbinière, Chaudière-Appalaches .
 Rivière au Pin, un affluent de la rivière Bécancour coulant dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Lacs et plans d'eau 
Fosse de la Porte de la Rivière aux Pins, fosse à saumon dans Forestville, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord  ;
Lac de la Rivière aux Pins, plan d'eau de Saint-Gabriel-de-Valcartier, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale .

Toponyme 

Rivière-aux-Pins, secteur résidentiel de Boucherville, Montérégie  ;
Chemin de la Rivière-aux-Pins, chemin de Varennes, MRC Marguerite-D'Youville, Montérégie ;
Parc de la Rivière-aux-Pins, parc public de Boucherville, Montérégie  ;
Route de la Rivière-aux-Pins, route de Maskinongé, MRC de Maskinongé, Mauricie ;
Rue de la Rivière-aux-Pins, rue de Boucherville, Montérégie.

Voir aussi 
 Rivière du Pin, rivière du Pin Blanc, rivière des Pins